Хоральная синагога — синагога, существовавшая в Слуцке в 1880—1944 годах.

История 
Первые упоминания о евреях в Слуцке относятся ко второй половине XVI века. В начале XVIII века была официально основана слуцкая еврейская община.

Располагалась на пересечении улиц Виленской и Садовой  .

После революции синагогу закрыли. Здание синагоги было переоборудовано под кинотеатр «Радзіма» (Родина). Здесь показывали фильмы как при советской власти, так и после немецко-фашистской оккупации города. В 1944 году здание было разрушено отступающими из города,немецкими войсками.

Архитектура 
Представляла прямоугольный в плане объем, покрытый двускатной крышей с фронтоном. Стены здания были пронизаны вытянутыми вверх арочными оконными проемами. Внешним элементом декора был карнизный пояс с четким узором, в ломаную линию которого были включены надоконными сандрики.Вход был со стороны улицы Садовой. Интерьер делился на основную часть, вестибюль и расположенные симметрично по бокам его два дополнительные помещения  .

Литература 

 Памяць. Слуцкі раён, Слуцк. Кн.1, Мн. 2000, с. 53.
 Грицкевич А. П. Слуцк. Мн. 1960, с. 49.

 Слуцкая хоральная синагога на Radzima.org

Примечания

Ссылки 

Исчезли в 1944 году